Bowers Island ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Bowers Island (Connecticut), Fairfield County
 Bowers Island (Pennsylvania), Northumberland County